Норберто Тревињо Запата има више значења:

 Норберто Тревињо Запата, Ел Палмар (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Норберто Тревињо Запата, Санта Тереса (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику